Szymon Weryha Darowski
 Marcin Weryha-Darowski
 Wincenty Weryha-Darowski